Джонс, Джордж ():
 Джонс, Джордж (1931—2013) — американский музыкант, легенда кантри-музыки.
 Джонс, Джордж Уошингтон (1828—1903) — американский политик, 10-й вице-губернатор Техаса.